Казьмирчук — фамилия.

 Казьмирчук, Григорий Дмитриевич (род. 1944) — советский и украинский учёный-историк.
 Казьмирчук, Олег Васильевич (род. 1968) — советский, киргизский и казахстанский футболист.